Miejscowości w USA:
 Pilot Mound – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
Gminy w USA:
 Pilot Mound (ang. Pilot Mound Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Pilot Mound (ang. Pilot Mound Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Pilot Mound (ang. Pilot Mound Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs